Lachaise peut faire référence à :

Patronyme

 Gaston Lachaise, sculpteur américain
 Marguerite Lachaise,  cantinière, confectionneuse pour dames et communarde française

Toponyme
 Lachaise, commune de France
  Différent lieux portant ce nom

Voir aussi 
 
 
Patronyme français
Homonymie de patronyme